Rehgraben ist der Name folgender geografischer Objekte:

Orte:
 Rehgraben (Gemeinde Gerersdorf-Sulz), ungarisch Özgödör, kroatisch Prašcevo, Katastralgemeinde und Ortschaft in der Gemeinde Gerersdorf-Sulz, Bezirk Güssing, Burgenland
 Rehgraben (Gemeinde Prigglitz), Ort bei Prigglitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Rehgraben (Gemeinde Bad Loipersdorf), Ortsteil von Bad Loipersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Rehgraben (Gemeinde Bad Sankt Ruprecht), Ortsteil von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark

Gewässer:
 Rehgraben (Arbach), linker Zufluss des Arbachs (zum Elzbach) vor Arbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Rehgraben (Dachsbach), linker Zufluss des Dachsbachs (zur Fichtenberger Rot) vor dem Plapphof im Ortsteil Neuhütten, Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Rehgraben (Fultenbach), rechter Zufluss des Fultenbachs (zur Zusam) vor Fultenbach, Gemeinde Holzheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Rehgraben (Halbammer), linker Zufluss der Halbammer in der Waldgemarkung der Gemeinde Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Rehgraben (Harrbach), rechter Zufluss des Harrbachs oder Harrbacher Grabens (zum Main) vor Harrbach, Stadt Gemünden am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Rehgraben (Hutgraben), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Hutgrabens (zum Goldbach) bis vor dem Amtmannsbrücklein im Laufamholzer Forst , Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Rehgraben (Isar), rechter Zufluss der Isar in Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern; linker und oberer Mündungsarm des Ellbachs
 Rehgraben (Jachen), rechter Zufluss des Jachen zwischen Letten und Leger, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Rehgraben (Pointelgraben), linker Zufluss des Pointelgrabens (indirekt? zum Fendter Bach, zum Wörthersbach, zur Ammer) bei Guselried, Markt Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Rehgraben (Rehbuschschloss), rechter Zufluss des Rehbuschschloss (!) (zum Bierbach, zur Prüm) bei Auf dem Rehbüsch (!), Ortsgemeinde Habscheid, Landkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Rehgraben (Rott), linker Zufluss der Rott vor Raisting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Rehgraben (Ussel), linker Zufluss eines namenlosen linken Seitengrabens der Donau (zur Ussel) bei Bertoldsheim, Markt Rennertshofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Rehgraben, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Wollbachs bis vor den Glashüttenhof, Stadt Kandern, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rehbach